Jesziorowsken ist ein deutscher Ortsname:

 Jesziorowsken, 1927 bis 1945 Seehausen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jeziorowskie (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jesziorowsken, 1926 bis 1945 Seedorf, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Jeziorowskie (Stare Juchy), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:

 Jeziorowskie